Натуральне число 261
 261 рік до нашої ери
 261 рік нашої ери